Czarnecki ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Czarnecki (1882–1925), deutscher Politiker (USPD, KPD)

 Krzysztof Czarnecki (* 1957), polnischer Politiker
 Leszek Czarnecki (* 1962), polnischer Geschäftsmann

 Ryszard Czarnecki (* 1963), polnischer Politiker

 Stefan Czarniecki (1599–1665), polnischer Adliger und Hetman der polnischen Krone
 Witold Czarnecki (* 1953), polnischer Politiker

Siehe auch:
 Czarnetzki
 Tscharnezkyj
 Zarnecki